Spender steht für:
 eine Person, die freiwillig uneigennützig Geld, Sachen oder anderes gibt, siehe Spende
 Spender eines Sakramentes, siehe Firmspender 
 Geräte zur Portionierung von Material für den Endgebrauch, beispielsweise Seifenspender, Getränkespender, Euterspender
 eine britische Fernsehserie, die von 1991 bis 1993 auf BBC ausgestrahlt wurde, siehe Spender (Fernsehserie)

Spender ist der Familienname folgender Personen:
 Dale Spender (* 1943), australische Feministin, Lehrerin und Schriftstellerin
 Johann Spender († 1503), deutscher Bischof
 Matthew Spender (* 1945), britischer Maler, Bildhauer und Biograf
 Percy Spender (1897–1985), australischer Politiker
 Simon Spender (* 1985), walisischer Fußballspieler
 Stephen Spender (1909–1995), englischer Dichter
 Waldemar Spender (1931–1998), deutscher Kinderbuchautor

Siehe auch:

 Big Spender